stolec smolisty
 hematochezja